Az azeri (más szóval azerbajdzsáni vagy ritkábban azerbajdzsán) az alábbiakat jelölheti:

 azeri nyelv
 azeri ábécé
 azeri nép
Kapcsolódó szócikkek
 Azerbajdzsán, ország